Polysius bezeichnet:
 ThyssenKrupp Resource Technologies, ehemals  Polysius, ein deutsches Industrieunternehmen

Polysius ist der Familienname folgender Personen:
 Gottfried Polysius (1827–1886), deutscher Industrieller
 Max Polysius (1870–1932), deutscher Industrieller
 Otto Polysius (1863–1933), deutscher Ingenieur und Industrieller